Le nom Blessig peut désigner :
 Émile Blessig (1947-), homme politique français, né à Saverne,
 Jean Laurent Blessig (1747-1816), théologien protestant alsacien, né à Strasbourg.